Vysočany (Praag), wijk van de Tsjechische hoofdstad Praag
 Vysočany (okres Blansko), gemeente in okres Blansko, Tsjechië
 Vysočany (okres Znojmo), gemeente in okres Znojmo, Tsjechië
 Vysočany (Slowakije), gemeente in okres Bánovce nad Bebravou, Slowakije